Tommy Robredo era o atual campeão, mas não participou desta edição do Brasil Open, optando por competir no ATP de Roterdã de 2010 do mesmo ano.

Juan Carlos Ferrero venceu a final contra Łukasz Kubot por 6–1, 6–0.

Cabeças de chave

Chave

Final

Chave 1

Chave 2

Ligações externas
Chave principal
Chave da fase de classificação de simples do Brasil Open de 2010

S